Bolschwing ist der Familienname von

Otto von Bolschwing (1909–1982), deutscher SS-Hauptsturmführer und CIA-Agent
Robert von Bolschwing (1836–1903), kurländischer Verwaltungsbeamter